В парному розряді жіночого тенісного турніру Commonwealth Bank Tennis Classic 2001, що проходив у рамках Туру WTA 2001, Еві Домінікович і Тамарін Танасугарн виграли титул, у фіналі перемігши пару Джанет Лі і Вінне Пракуся 64-7, 6-2, 6-3

Сіяні пари 

 Александра Фусаї /  Ріта Гранде (1-ше коло)
 Джанет Лі /  Вінне Пракуся (фінал)

 Яюк Басукі /  Аранча Санчес (півфінал)
 Лізель Губер /  Рейчел Макквіллан (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Commonwealth Bank Tennis Classic